Lista gromad Collindera – zestawienie pozycji katalogu Collindera zawierające 471 gromad otwartych.

Dane obserwacyjne

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gromady Collindera 

Collinder